Zell am See (district), een district in de Oostenrijkse deelstaat Salzburg 
Zell am See (stad), een stad in dit district